Елена Алексеевна Карпухина (род. 21 марта 1951, Москва, РСФСР, СССР) — советская гимнастка, абсолютная чемпионка мира 1967 года по художественной гимнастике, тренер-преподаватель, скульптор, писатель, поэт, бард. Заслуженный мастер спорта СССР (1989).

Биография 
Родилась в Бутырской тюрьме, где её мать — Булатова Людмила Евгеньевна, отбывала наказание. Мать была осуждена в конце 1940-х гг. Два первых года своей жизни Елена жила в тюрьме. Отец — лётчик. Имя отца — Рэм, но отца Елена никогда не видела.

Занималась художественной гимнастикой с 1962 года. Тренировалась под руководством Тамары и Марии Лисициан. В 1967—1973 гг. многократно побеждала на чемпионатах Москвы, СССР, на международных соревнованиях по художественной гимнастике.

В 1967 году — абсолютная чемпионка мира III-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (Копенгаген), в 1971 — серебряный призёр V-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (Гавана).

В 1972 году окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛиФК) по специальности «тренер — преподаватель по художественной гимнастике и инструктор по лечебной физкультуре». 1976—1982 гг. — тренер ряда спортивных обществ СССР. 1982—1995 гг. — инструктор по лечебной физкультуре в Институте ревматологии и интернатах для сирот и детей-инвалидов. С 1995 года — педагог дополнительного образования в средней школе № 397 г. Москвы. Организатор детских спортивных олимпиад «А у нас во дворе».

С 1998 года — член «Коммунистической партии Российской Федерации» (КПРФ). В 2001 году баллотировалась кандидатом в депутаты Московской городской Думы, в 2003 г. выдвигалась КПРФ в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы РФ.

12 апреля 2011 г. Елена Карпухина передала все свои медали в дар музею Бутырской тюрьмы.

Проживает в Москве. Имеет дочь Надежду (проживает в Дмитрове) и внуков.

Награды. Достижения 
 1967 — золотая медаль III-го Чемпионата мира (Копенгаген, Дания);
 1971 — серебряная медаль V-го Чемпионата мира (Гавана, Куба);
 1989 — присвоено почётное звание Заслуженный мастер спорта СССР.
 2007 — медаль «90 лет Великой Октябрьской социалистической Революции», за активное участие в пропаганде идеалов социализма (ЦК КПРФ).

Память 
Имя гимнастки Елены Карпухиной упоминается в романе писателя-фантаста И.Ефремова «Лезвие бритвы» (1963).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по художественной гимнастике 1967

Чемпионки СССР по художественной гимнастике
Чемпионки мира по художественной гимнастике
Члены КПРФ
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Тренеры СССР по художественной гимнастике
Гимнастки (художественная гимнастика) СССР